Hounslow est un nom porté par :
 un des districts de Londres ;
 une ville anglaise située dans ce district.